Sternschnecke steht für:
 Sternschnecken (Doridacea)
 einige Arten der Turbanschnecken:
 Astralium calcar
 Arten in der Gattung Astraea, siehe Astraea (Gattung)